

Населені пункти та їхні частини
 Варшувка — село в гміні Собене-Єзьори Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Варшувка — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Варшувка — частина села Міхаловіце в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Варшувка — частина села Слушкув у гміні Мицелін Каліського повіту Великопольського воєводства

Примітки